Илим — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Существующие
 Илим — посёлок в Шалинском городском округе Свердловской области.
 Илим — село в Нерчинском районе Забайкальского края.

 Упразднённые и переименованные
 Илим — название посёлка Шестаково Иркутской области до 1960 года.

Реки 
 Илим — река в Иркутской области, приток Ангары.
 Илим — река в Ульяновской и Пензенской областях, приток Кадады.
 Илим — река в Свердловской области, приток Чусовой.

Озёра 
 Илим — маленькое лесное озеро в Ленинградской области, недалеко от автодороги Выборг-Светогорск.
 Илим — маленькое лесное озеро в Усть-Илимском районе Иркутской области.

Другое 
 Илим — урочище и памятное место на реке Чусовой в Свердловской области на месте исчезнувшего села возле посёлка Илим.
 Илим (ильм) — род вяза, растущий в средней полосе России.
 «Илим» — крупнейшая компания лесопромышленного комплекса России.

См. также 
Ильм